Hajime Iwatani – attore giapponese
 Tōru Iwatani – autore di videogiochi giapponese
 Toshio Iwatani – calciatore giapponese